Кай — многозначный термин, употребляемый как самостоятельно, так и в сочетаниях.

Топоним 
 Кай — село в Верхнекамском районе Кировской области России.
 Кай — группа островов в Арафурском море в составе Малых Зондских островов.
 Кай — коммуна департамента Приморские Альпы (Франция).

Персоналии 
Кай — имя:
 Кай Грин (Kai Greene; род. 1975) — американский культурист, занявший 2 место в рейтинге мужчин профессионалов IFBB по бодибилдингу 2010 года.
 Кай Мейер (Kai Meyer) — немецкий писатель и сценарист.
 Кай Метов (род. 1964) — российский певец, композитор.
 Кай Тресид (настоящее имя Kai Macdonald, род. 1972) — немецкий DJ и продюсер.
 Кай Хансен (род. 1963) — бывший гитарист и вокалист Helloween, гитарист и вокалист Gamma Ray и Unisonic.
Кай — фамилия:
 Кай, Борух Рувимович (1885—1964) — украинский советский медик.
 Кай, Жан Франсуа (1804—1871) — французский инженер и промышленник.
 Кай, Наташа (род. 1983) — американская футболистка. Победительница олимпийских игр 2008.
 Кай, Тиана (Тeanna Kai; 1971, или 1978) — американская порнозвезда.
  — профессиональная японская сёгистка.

Кай — разное:
 Кай — барабанщик группы the GazettE.
 Кхай, Кай, Kai — участник группы EXO-K, настоящее имя Ким Чонин
 Кай — черемисский князь Шангонского княжества (Ветля-Шангонского кугузства).

Персонажи 
 Кай — персонаж сказки Андерсена «Снежная королева».
 Кай — персонаж фантастического сериала «Лексс».
 Кай (Mortal Kombat) — персонаж компьютерной игры Mortal Kombat 4.
 Кай Киске — персонаж серии компьютерных игр Guilty Gear
 Кей — рыцарь Круглого стола, вассал короля Артура.
 Кай Леонидов — персонаж пьесы А. Арбузова «Жестокие игры».
 Кай Ленг — главный антагонист игры Mass Effect 3; персонаж книг Дрю Карпишина «Возмездие» и «Обман»
 Кай — персонаж, один из главных героев ниндзяго («Ниндзяго» мультфильм из 15 сезонов и также компьютерные игры)
 Кай — главный герой раннего романа Эриха Марии Ремарка «Станция на горизонте»
 Кай — главный герой сериала «Сплит»
 Кай Проктор — персонаж сериала «Банши»
 Кай — персонаж из сериала «Легенда о Корре»
 Кай — дух-воин из мультфильма «Кунг-Фу Панда 3»
 Кай (Малакай) Паркер — социопат, персонаж сериала «Дневники вампира»
 Кай Андерсон — персонаж сериала «Американская история ужасов: Культ»

Другое 
 Кай (пение) — горловое пение жителей Алтая.
 Кай — гастрономический ресторан в Москве.
 Кай (порода собак) () — классическая японская порода охотничьих собак.
 Xin Kai (Синь Кай) — марка китайских автомобилей.

См. также 
 Каи (значения)
 Кей